Sagalo peut désigner :
Sagalo, la ville du Mali
Sagalo, la commune rurale du Burkina Faso